Золочев — название населённых пунктов на Украине:

 Золочев — город во Львовской области, административный центр Золочевского района.
 Золочев — посёлок городского типа в Харьковской области, административный центр Золочевского района.